Gordon Smith (1908-1999) hockeyeur sur glace américain ;
 Gordon Smith (1952), ancien sénateur de l'Oregon ;
 Gordon Smith (1924–2004), footballeur écossais du Hibernian ;
 Gordon Smith (1954-), footballeur britannique des Rangers ;
 Gordon A. Smith (1919-), peintre et sculpteur canadien ;
 Gordon Smith Guitars, manufacturier de guitares électriques de Manchester (Royaume-Uni) ;
 Gordon Smith (médium) (1962), médium écossais surnommé « le médium barbier », auteur.